Bestimmung steht für:

 Bestimmung (Biologie), Vorgang, ein Individuum einer Art zuzuordnen
 der „vorbestimmte“ Lebenslauf eines Menschen, siehe Schicksal
 Bestimmung zu sexuellen Handlungen
 in der Grammatik eine Umstandsangabe, siehe Adverbiale Bestimmung

Die Bestimmung steht für:
 Die Bestimmung (Roman), erster Band der Romanreihe von Veronica Roth (2011)
 Die Bestimmung – Tödliche Wahrheit, zweiter Band der Romanreihe von Veronica Roth (2012)
 Die Bestimmung – Letzte Entscheidung, dritter Band der Romanreihe von Veronica Roth (2013)

Filmreihe:
 Die Bestimmung – Divergent, US-amerikanischer Spielfilm (2014)
 Die Bestimmung – Insurgent, US-amerikanischer Spielfilm (2015)
 Die Bestimmung – Allegiant, US-amerikanischer Spielfilm (2016)
 Die Bestimmung – Ascendant, US-amerikanischer Spielfilm (2017)

Siehe auch:
 Die Bestimmung des Menschen (Begriffsklärung)
 Bestimmtheit
 Bestimmungstäter